Berndorf peut faire référence à :
 Berndorf, commune allemande de Rhénanie-Palatinat ;
 Berndorf, commune autrichienne de Basse-Autriche ;
 Berndorf, quartier du bourg de Thurnau, en Bavière ;
 Berndorf bei Salzburg, commune autrichienne de l'État de Salzbourg.